Osoby:
 Ernst Kloss (1897–1945) – niemiecki historyk sztuki
 Hans Kloss – główny bohater serialu Stawka większa niż życie, filmu Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć itd.
 Heinz Kloss (1904–1987) – niemiecki językoznawca
 Ilana Sheryl Kloss (ur. 1956) – południowoafrykańska tenisistka
 Karlie Kloss (ur. 1992) − amerykańska modelka
 Ludwik Kloss (1845–1902) – polski ksiądz rzymskokatolicki, doktor teologii, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego
 Max Kloss (1873–1961) – niemiecki inżynier mechanik i nauczyciel uniwersytecki.
 Wacław Kloss – polski nauczyciel, krajoznawca

Zobacz też 
 Closs
 Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć (film)
 Klos